UFC Fight Night: Ортега vs. Корейский зомби () — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 17 октября 2020 года на спортивной арене «Flash Forum», расположенной на острове Яс в составе спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island») вблизи города Абу-Даби, ОАЭ.

В главном бою вечера Брайан Ортега победил Чхан Сон Чона единогласным решением судей.

В со-главном бою вечера Джессика Андраде победила Кэтлин Чукагян техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
Данный турнир станет четвёртым во второй серии турниров, проводимых на территории спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island»), состоящей из пяти событий в сентябре-октябре 2020 года.

В заглавном событии турнира должны встретиться бойцы из топ-5 полулёгкого веса — американец Брайан Ортега (#2 в рейтинге) и южнокорейский боец Чон Чхан Сон по кличке «Корейский зомби» (#4 в рейтинге). Ранее поединок между Ортегой и Чоном должен был стать заглавным событием UFC Fight Night 165 в декабре 2019 года. Однако, тогда Ортега был вынужден отказаться от боя из-за травмы колена и был заменён на бывшего чемпиона в лёгком весе Фрэнки Эдгара, который дебютировал в полулёгкой весовой категории.

В качестве со-главного поединка турнира был запланирован бой в полутяжёлом весе между Волканом Оздемиром (#7 в рейтинге) и Никитой Крыловым (#9 в рейтинге). Однако сентября стало известно, что Оздемир вынужден отказаться от боя из-за травмы колена. Будет ли произведена замена соперника для Крылова или их бой будет перенесён на другой турнир пока официально не объявлено.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Официальные результаты церемонии взвешивания.

Все бойцы успешно сделали вес.

Результаты турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Гурам Кутателадзе vs. Матеуш Гамрот
 Выступление вечера: Жессика Андради и Джимми Крут

Последствия турнира 
20 октября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Овинс Сен-Прю (#15) покинул рейтинг Топ-15 полутяжёлого веса;

Алекса Грассо (#14) покинула рейтинг Топ-15 женского наилегчайшего веса.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night